Nekràssovo (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Nekràssovo (Belogorsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Nekràssovo (Krasnogvardéiskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia